Александр Шибаев:
 Шибаев, Александр Александрович (1923—1979) — советский детский поэт.
 Шибаев, Александр Александрович (род. 1987) — российский хоккеист.
 Шибаев, Александр Аркадьевич (род. 1961) — футболист, игрок в мини-футбол; тренер.
 Шибаев, Александр Игоревич (род. 1990) — российский игрок в настольный теннис.